Por Messenger pode estar à procura de:

 MSN Messenger - o cliente de comunicações da Microsoft;
 Windows Messenger - o cliente de comunicações da Microsoft;
 Windows Live Messenger - o sucessor do MSN Messenger;
 Facebook Messenger - o aplicativo de mensagens instantâneas do Facebook;
 Mensageiro instantâneo - aplicação que permite o envio e o recebimento de mensagens de texto em tempo real;
 MESSENGER - a sonda espacial enviada a Mercúrio.

Desambiguação